Meva peut désigner :
 Amphiglossus meva, une espèce de sauriens, 
 Meva Meboto, un village du Cameroun dans la commune d'Afanloum,
 Meva Mebot, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap.